De negende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 9 juli 2012 over een afstand van 41,5 kilometer van Arc-et-Senans naar Besançon.

Parcours 
De negende etappe was de eerste lange tijdrit. Halverwege waren er enkele heuvels te bedwingen.

Verloop 
Fabian Cancellara zette een goede tijd neer, waarna Sylvain Chavanel en Tejay van Garderen verrassend dichtbij kwamen, maar uiteindelijk toch tekortkwamen. Chris Froome verraste wel met een tijdrit die beduidend sneller was dan die van Cancellara, maar het was uiteindelijk zijn ploeggenoot, geletruidrager Bradley Wiggins, die met afstand de etappe won, en daarmee zijn voorsprong vergrootte. Froome rukte met zijn resultaat op naar de derde plaats in het klassement, maar Cadel Evans wist hem nog net voor te blijven. Van Garderen behaalde door zijn resultaat de witte trui en kwam in de top 10. Ook Maxime Monfort zette een verdienstelijke tijd neer en behoudt daarmee zijn zevende plaats in het algemeen klassement.

Tussenstanden

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 9e etappe in Google Maps

09
Ronde van Frankrijk 201209
Sport in Doubs
Besançon